Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 1998/1999 среди женских команд проводился с 31 октября 1998 года по 20 февраля 1999 года. В первенстве страны участвовало семь команд (не считая женской сборной Казахстана, выступавшей вне конкурса), однако команда СДЮШОР-22 Омск провела только 6 матчей, после чего снялась с розыгрыша.

На первом этапе команды были разделены на две подгруппы. В каждой подгруппе все команды должны были сыграть друг с другом по 8 матчей с разъездами (в 4 круга спаренными матчами). Финальный турнир чемпионата прошёл в Екатеринбурге 14—20 февраля 1999 года.

Чемпионом России вновь стал ХК «Викинг» Москва (в предыдущем сезоне называвшийся ЦСК ВВС), победивший во всех матчах чемпионата, серебряные медали завоевал ХК «Спартак-Меркурий» Екатеринбург, а бронзовые медали завоевал ХК «Локомотив» Красноярск. Лучшим бомбардиром чемпионата стала Светлана Трефилова («Викинг»).

Турнирная таблица 

 Примечание: 11 матчей в западной подгруппе не состоялись, так как их решено было не доигрывать.

 Примечание: команда СДЮШОР-22 (Омск) снялась с чемпионата после 6 проведённых матчей, результаты матчей с её участием аннулированы.

 Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши, Н — ничейный результат, П — поражения, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.

Литература 
 Еженедельник «Хоккей» — 1998 г. — № 40 (394) — С.13
 Еженедельник «Хоккей» — 1999 г. — № 6-7 (412-413) — С.20
 Газета «Футбол-Хоккей Южного Урала» — 1999 г. — № 8 (326) — С.11

Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
1999 год в хоккее
1998 год в хоккее
Чемпионаты России в 1999 году
Чемпионаты России в 1998 году